Only the Brave steht für:

 Only the Brave (1930), US-amerikanischer Film von Frank Tuttle 
 Only the Brave (1994), australischer Film von Ana Kokkinos 
 Only the Brave (2006), US-amerikanischer Film von Lane Nishikawa 
 Only the Brave, Originaltitel No Way Out – Gegen die Flammen, US-amerikanischer Film von Joseph Kosinski (2017)